«Enjoy Yourself» — другий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Реліз відбувся 9 жовтня 1989 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Альбоми Geffen Records